Ez az oldal a legközelebbi fényes csillagok listáját mutatja a Naptól mért távolságuk növekvő sorrendjében. Ezek a csillagok Napunktól maximum 10 parszek távolságra találhatóak, abszolút fényességük nagyobb, mint 8,5 magnitúdó. A rektaszcenzió és deklináció J2000-es epochára, a távolságok pedig a Hipparcos-katalógus és más katalógusok alapján vannak megadva.

Csillagok 10 parszeken belül

Lásd még 
 Csillagászat
 Parallaxis
 Közeli csillagok listája
 SETI

Külső hivatkozások 
http://www.solstation.com/stars.htm
http://www.vendian.org/mncharity/dir3/starcolor/

Égitestek
Asztrofizika
Csillagászati listák